Tímea Babos e Anastasija Pavljučenkova erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare all'edizione di quest'anno.

Gabriela Dabrowski e Xu Yifan hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Latisha Chan e Andrea Sestini Hlaváčková con il punteggio di 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (finale)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (semifinali, ritirata)

<li> Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (campionesse)
 Kiki Bertens /  Johanna Larsson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2018